Карл Брандт: Брандт, Карл (1828—1881) — немецкий театральный машинист.
 Брандт, Карл Георг (1898—1945) — унтерштурмфюрер СС.
 Брандт, Карл Иванович (1810—1882) — русский архитектор.
 Брандт, Карл Карлович (1896—1937) — советский украинский партийный и хозяйственный деятель.
 Брандт, Карл Франц (1904—1948) — немецкий военный преступник, личный врач Гитлера и рейхскомиссар здравоохранения.
 Брандт, Карл Эдвин (1914—1991) — американский музыкант, композитор и аранжировщик в кинокомпании «Уорнер Бразерс».

См. также 
 Брандт, Василий Георгиевич (настоящее имя Карл Вильгельм [Вилли] Брандт; 1869—1923) — немецкий трубач, работавший в России.